Unforgettable hace referencia a:

Cine y televisión
 Unforgettable (película de 1996), dirigida por John Dahl.
 Unforgettable (película de 2014), película de Bollywood.
 Unforgettable (película de 2017), película.
 Unforgettable (serie de televisión) (2011).

Música
 Unforgettable (álbum de Fullerton College Jazz Band) (1985).
 Unforgettable (álbum de Imran Khan) (2009).
 Unforgettable (álbum de Joe Pass) (1998).
 Unforgettable (álbum de Leroy Hutson) (1979).
 Unforgettable (álbum de Selena) (2005).
 Unforgettable (álbum de Dinah Washington) (1961).
 Unforgettable: A Tribute to Dinah Washington (1964), álbum de Aretha Franklin.
 Unforgettable... with Love) (1991), álbum de Natalie Cole.
 Unforgettable (canción de Nat King Cole) (1952).
 Unforgettable (canción de Irving Gordon) (1951).
 Unforgettable (canción de Melon Kinenbi)'' (2007).